

Cinema 
 The Silver Lining – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company 
 The Silver Lining – cortometraggio del 1911 diretto da Bert Haldane
 The Silver Lining – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Silver Lining – cortometraggio del 1915 diretto da B. Reeves Eason
 The Silver Lining – film del 1919 diretto da A.E. Coleby
 The Silver Lining – film del 1921 diretto da Roland West
 The Silver Lining – film del 1927 diretto da Thomas Bentley
 The Silver Lining – film del 1932 diretto da Alan Crosland

Musica 
 The Silver Lining – album dei Soul Asylum del 2006
 The Silver Lining – album degli Earshot del 2008